Per-Olstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Per-Olstjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Per-Olstjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Per-Olstjärnen, Jämtland, sjö i Östersunds kommun, 
Per-Olstjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Per-Olstjärnen, Norrbotten, sjö i Överkalix kommun,  (5,73 ha)

Se även
Olstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn